Chiovenda ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Chiovenda (1871–1941), italienischer Botaniker
 Giuseppe Chiovenda (1872–1937), italienischer Jurist